Desert de Chihuahua, 
 Estat de Chihuahua, estat mexicà
 Chihuahua (ciutat), ciutat mexicana
 Chihuahua (gos), raça de gos